Глен Кочрейн (англ. Glen Cochrane, нар. 29 січня 1958, Кранбрук, Британська Колумбія) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Блейк Кочрейн — параолімпієць.

Див. також 
 Кокрен